Перт — чотирнадцята руна Старшого Футарка.

Топонім

Перт — столиця штату Західна Австралія

Перт — місто в Шотландії, адміністративний центр області Перт-і-Кінросс

Перт — місто в провінції Онтаріо

Перт — місто, штат Нью-Йорк
 Перт — місто, штат Північна Дакота

Перт — муніципалітет у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Перт — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Перт — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни

Прізвище 
 Ніколас Перт ( 1981) — англійський шахіст.

Див. також 
 Жак Буше де Перт (1788—1868) — французький археолог.
 Сент-Онорин-де-Перт
 Перти — корабельна снасть.
 PERT — техніка оцінювання та аналізу програм